Edderkoppen kan henvise til flere artikler:

 Edderkoppen (tv-serie) – dansk tv-miniserie, produceret af DR og sendt første gang i år 2000.
 Edderkoppen (Johannes V. Jensen) – en novelle af Johannes V. Jensen (1906).
 Edderkoppen (Astrid Saalbach) – en novelle fra novellesamlingen Månens ansigt af Astrid Saalbach (1985)
 Edderkoppen var frem til 1999 navnet på den danske udgave af tegneserien Spider-Man
 Edderkoppen Teater

Se også 
 Edderkop